Сельское поселение Отра́дненское — упразднённое в 2017 году муниципальное образование упразднённого Красногорского муниципального района Московской области.

Образовано в 2005 году в северо-восточной части района, на территории Марьинского и Путилковского сельских округов.

Административный центр — посёлок Отрадное.

География 
Площадь — 2889 гектаров.

Население

Населённые пункты 
В состав муниципального образования входят 9 населённых пунктов (2 посёлка, 1 село и 6 деревень):

Крупнейшие населённые пункты — деревня Путилково и посёлок Отрадное.

Примечания

Ссылки 
 
 

Упразднённые муниципальные образования Красногорского района Московской области
Упразднённые сельские поселения Московской области
Сельские поселения, упразднённые в 2017 году